Олімпійський футбольний турнір 1952 року відбувся з 15 липня по 12 серпня і став початком панування в Європі Золотої команди, «Магічних мадярів», як називали тоді збірну Угорщини. 

Ференц Пушкаш, великий угорський футболіст, відомий як "Галопуючий майор" (за своє військове звання), заявив у 1952 році про турнір: "Це було під час Олімпійських ігор, коли футбол почав ставати реальною силою."

1952 року вперше в Олімпійських іграх взяла участь футбольна збірна СРСР.

Учасники 

 
 
 
  Велика Британія
 
 
 
 
 
 
 
  Нідерландські Антили

Плей-оф

Фінал

Посилання 
 RSSSF Archive 
 FIFA